Ganzá of Siksak, een Surinaams schudinstrument
 Ganza (rapper), een Nederlands rapper